Il singolare  del Carisap Tennis Cup 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Fabio Fognini era il detentore del titolo, ma non ha partecipato.

Carlos Berlocq ha battuto in finale Daniel Gimeno Traver 6–3, 4–6, 6–4.

Teste di serie

  Pere Riba (quarti di finale)
  Daniel Gimeno Traver (finali)
  Paolo Lorenzi (quarti di finale)
  Albert Ramos-Viñolas (semifinali)

 Adrian Ungur (semifinali)
 Carlos Berlocq (campione)
 Dušan Lojda (quarti di finale)
 Martin Kližan (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Carisap Tennis Cup 2010